Beresford – miejscowość w Kanadzie
 Beresford – miejscowość w USA, w hrabstwie Union